Сергин — русская фамилия. Известные носители:

 Сергин, Александр Андреевич (1925—2002) — геолог, самодеятельный художник-камнерез, мастер флорентийской мозаики.
 Сергин, Анатолий Павлович (род. 1952) — чемпион мира по подводному плаванию.
 Сергин, Валерьян Алексеевич (род. 1936) — российский художник.
 Сергин, Виктор Владимирович (1939—1998) — российский поэт, прозаик.